Aleksander Koniecpolski (zm. 1609) – wojewoda sieradzki i podolski
 Aleksander Koniecpolski (1620–1659) – wojewoda sandomierski, regimentarz koronny, chorąży wielki koronny